Termenul „Seattle” se poate referi la:

Seattle, Washington oraș din SUA
Seattle (căpetenie) o căpetenie de trib amerindiană din America de Nord
MS Seattle un vapor german destinat transportului de mărfuri și pasageri
Muzică din Seattle, o altă denumire a muzicii grunge.